Loge kan henvise til:

 Loge – et mindre, afgrænset rum eller aflukke
 Logeorden - en sammenslutning, hvor medlemmerne kalder hinanden brødre
 Loge (mytologi) – en jætte i nordisk mytologi, der herskede over ilden
 Loge (måne) – en af planeten Saturn' måner